

Prénom 
Dédé est un diminutif familier du prénom André également utilisé comme surnom féminin (pour Audrey).

Dédé est un prénom notamment porté par :
 Dédé Fortin (1962-2000), auteur-compositeur québécois ;
 Dédé Traké (1958-), auteur-compositeur-interprète québécois.

Patronyme 

 Edmond Dédé (1829-1901), violoniste et compositeur créole ;
 Eugène Dédé (1867-1919), son fils, compositeur français ;
 Mercan Dede (1966-), musicien turc.

Pseudonyme 

 Dédé (1919-2005), coureur cycliste et acteur français ;
 Dédé (1953-), entraîneur et dirigeant italo-belge de football ;
 Dedê (1978-), footballeur brésilien né Leonardo de Deus Santos ;
 Dédé (1981-), footballeur angolais ;
 Dedé (1987-), footballeur brésilien ;
 Dedé (1988-), footballeur brésilien.

Titre 

 Dédé (1901), roman d’Achille Essebac ;
 Dédé (1921), opérette d’Henri Christiné ;
 Livre de Dede Korkut, histoire épique des turcs Oghouzes.
 Film  
 Dédé (1935), film de René Guissart ;
 Dédé la musique (1939), film d'André Berthomieu ;
 Dédé (1990), film de Jean-Louis Benoît ;
 Dédé, à travers les brumes (2009), film de Jean-Philippe Duval ;  
 Dede (2017), film géorgien de Mariam Khatchvani.
  Chez Dede  (2018), court métrage de Youli Aubouy et Anis Graveleau

Autres 
 Dede, chef religieux de l'Alévisme ou du Bektachisme ;
 Dede Franklin, personnage de Prison Break ;
 « Faire Dédé », expression signifiant secouer les dés dans sa main avant de les lancer au 421.
 Dédé, jeu à gratter de la Française des jeux dont le personnage, un cochon, se prénommait Dédé.
